

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Żuchowiec – część miasta Iłża
 Żuchowiec – przysiółek wsi Godów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów